Mount William – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Mount William – szczyt na wyspie Antwerpia w Archipelagu Palmera u wybrzeży Półwyspu Antarktycznego.